Бронницкое сельское поселение — муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Бронница. Численность постоянного населения на 1 января 2011 года — 4461 человек.

География 
Территория сельского поселения расположена в центре Новгородской области. Площадь территории поселения — 70 910 га. По территории сельского поселения протекает река Мста.

История 
Бронницкое сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Экономика, здравоохранение и социальная сфера 
На территории муниципального образования действуют:
 сельское хозяйство
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урожай»
 Крестьянское хозяйство Пиреева И. И.
 Крестьянское хозяйство Полякова В. Н.
 Фермерское хозяйство Есиповича В. В.
 строительство
 ООО «Мста»
 производство пиломатериалов
 ООО «Старый зодчий»
 Почтовое отделение связи в селе Бронница
 социальная сфера
 Бронницкая средняя общеобразовательная школа
 Дошкольное образовательное учреждение ДОУ № 28
 База отдыха «Аврора» в деревне Глебово
 Сельская библиотека
 Историко-этнографический музей в деревне Наволок
 Музей «Земля Бронницкая»
 Физкультурно-оздоровительный центр
 здравоохранение
 Врачебная амбулатория в Броннице
 Фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Прилуки, Белая Гора и Частова
Действуют
 Церковь Спасо-Преображения в Броннице
 Церковь Николая чудотворца в деревне Наволок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Бронницкого сельского поселения
 Перечень населенных пунктов городских и сельских поселений Новгородского муниципального района на 01.01.2006 г.

- Бронница:село на фоне истории Земли Новгородской

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Новгородского района